Sugata Sanshiro pode ser:

 Sugata Sanshiro, romance sobre lutador de judô fictício criado por Tsuneo Tomita.
 Sugata Sanshiro, adaptação cinematográfica de 1943 dirigida por Akira Kurosawa.

Desambiguação